Ла Ухера има више значења:

 Ла Ухера (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ухера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ухера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ухера (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику